Operazione tuono (Thunderball) – romanzo di Ian Fleming del 1961
Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono) (Thunderball) – film del 1965
 Thunderball – canzone di Johnny Cash
Thunderball – album degli U.D.O. del 2004
Thunderball – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Thunderball – cocktail